Караманли́с () — греческая фамилия.

 Караманлис, Константин — президент Греции в 1980—1985 и 1990—1995 годах.
 Караманлис, Костас — племянник Константина Караманлиса, премьер-министр Греции с 2004 года.